De Europese kampioenschappen mountainbike 2019 werden op verschillende data gehouden voor verschillende onderdelen in verschillende landen.

Cross-country

Mannen

Elite

Beloften

Junioren

Vrouwen

Elite

Beloften

Junioren

Eliminator

Mannen

Vrouwen

Marathon

Mannen

Vrouwen

Ultra marathon

Mannen

Vrouwen

Downhill

Mannen

Elite 

Mikael en Maarten waren de winnaars.

Junioren

Vrouwen

Elite

Junioren

Trialbike

Mannen

Elite 20"

Elite 26"

Junioren 20"

Junioren 26"

Vrouwen

Strandrace

Mannen

Vrouwen 

2019
Europese kampioenschappen